Grenzstraße steht für:
 Südsteirische Grenz Straße, Landesstraße in Österreich
 Grenzstraße, ehemaliger Straßenname der Heinrich-Zille-Straße (Radebeul)
 Die Grenzstraße (1947) polnischer Spielfilm
 Betriebshof Grenzstraße, Berlin

Siehe auch:
 Grenzpfad
 Grenzweg